Виктор Маркович Михалевский () — израильский шахматист, гроссмейстер (1996).

В составе сборной Израиля участник двух олимпиад (2006 и 2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Михалевский Виктор (Израиль), международный гроссмейстер - интервью для канала "Шахматное Ретро"

Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам